Waschbär steht für:
 Waschbär (Procyon lotor), in Nordamerika heimisches mittelgroßes Säugetier
 Waschbären (Procyon), Gattung der Kleinbären (Procyonidae)
 Waschbär Umweltversand, Versandhändler mit Vollsortiment an Öko-Produkten